Blaszka ist der Familienname folgender Personen:
 Henryk Blaszka (* 1958), polnischer Segler
 Ryszard Blaszka (* 1951), polnischer Segler

Siehe auch:
 Blaschka